De Zesdaagse van Berlijn is een wielerevenement dat voor het eerst werd gehouden in 1909. 

In het voorjaar van dat jaar werd de eerste editie gehouden in het tentoonstellingsgebouw van de Zoologischen Garten in Berlijn. Hiermee is de zesdaagse van Berlijn de oudste zesdaagse van Europa. De organisator en initiatiefnemer toentertijd was Georg Hölscher, samen met de bekende Duitse wielerjournalist Fredy Budzinsky en Walter Rütt, een zesdaagsenkoning van die tijd, die veel ervaring had opgedaan in de toen reeds beroemde zesdaagse van New York, die hij in 1907 en 1909 had gewonnen.

De zesdaagse van Berlijn, die in 2009 haar eeuwfeest vierde, werd in 2011 voor de 100e keer gehouden. In sommige decennia was de Berlijnse zesdaagse zo populair dat er in diverse jaren twee zesdaagsen werden georganiseerd, in 1926 zelfs drie maal. Na een onderbreking van zeven jaar beleefde de Berlijnse zesdaagse in januari 1997 een glansrijke wedergeboorte in een nieuw velodroom aan de Landsberger Allee. 

Deze zesdaagse wordt jaarlijks door meer dan 70.000 enthousiaste wielerliefhebbers bezocht.

Lijst van winnende koppels

Externe link/referentie 
Website Sechstagerennen Berlin

Berlijn
Sportevenement in Berlijn
Wielerwedstrijd in Duitsland